Das Mutua Madrid Open 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Madrid. Es war als Turnier der Premier-Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 30. April bis zum 8. Mai 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Petra Kvitová und Wiktoryja Asaranka, das Kvitová in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Wiktoryja Asaranka / Marija Kirilenko in zwei Sätzen gegen Květa Peschke / Katarina Srebotnik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Madrid